Корестхой () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Кериго, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших аулов: на севере — бывшие аулы Целахой и Люнки, на северо-востоке — бывший аул Шаккалой и село Ведучи на северо-западе — бывший аул Сакенхой, на юго-востоке — бывший аул Омечу, на юго-западе — бывший аул Чамги.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района